Irène est un nom propre.

Prénom et patronyme 
Irène (ou son équivalent Irene dans diverses langues européennes) est un prénom féminin,  dérivé du grec , signifiant « paix ». Il a pour variantes Iréna et , ou encore Irén en hongrois.

Irène peut être aussi un patronyme.

Mythologie 
 Irène ou Eiréné, dans la mythologie grecque, est une divinité allégorique personnifiant la paix.

Saintes chrétiennes 
 Voir

Autres personnalités portant ce nom

Histoire 
 Irène l'Athénienne, une impératrice byzantine ayant régné de 797 à 802 ;
 Irène Doukas, une impératrice byzantine consort ayant régné de 1081 à 1118 ;
 Irène de Hongrie, une impératrice byzantine consort ayant régné de 1118 à 1134 ;
 Irène, une impératrice de Trébizonde ayant régné de 1340 à 1341 ;
 Irène Asanina, ou Irène du Bulgarie, une impératrice byzantine consort ayant régné de 1341 à 1354 ;
 Irène Paléologue une impératrice byzantine consort ayant régné de 1353 à 1357 ;
 Irène de Trébizonde, mère d'Alexis III de Trébizonde.

Époque moderne
 Irène de Hesse-Darmstadt (1866-1953), princesse de Prusse et sœur de la tsarine Alexandra Romanova (Alix de Hesse-Darmstadt) ;
 Irène Joliot-Curie, chimiste, physicienne et femme politique ;
 Irene, créatrice de costumes de cinéma américaine ;
 Irène Papas, actrice grecque ;
 Irène des Pays-Bas (1939-), princesse, fille de la reine Juliana des Pays-Bas ; épouse divorcée du duc Charles-Hugues de Bourbon-Parme ;
 Irène Jacob, actrice française ;
Irène Buvat, chercheuse française en biologie ;
 Irene Cara, actrice et chanteuse américaine  ;
 Irène Nemirovsky, écrivain ;
 Irène Frain, écrivain ;
 Irène Frachon, pneumologue qui a dévoilé le scandale du Mediator ;
 Irene, chanteuse du groupe de k-pop sud-coréen Red Velvet ;
 Irène, militante trotskiste franco-roumaine cofondatrice de Lutte ouvrière.

Personnages de fiction 
 Irène Adler, ennemie de Sherlock Holmes dans la nouvelle Un scandale en Bohême de Sir Arthur Conan Doyle (1891)

Arts

Cinéma 
 Irène, un film américain de Herbert Wilcox sorti en 1940 ;
 Irène, un film français de Ivan Calbérac sorti en 2002 ;
 Irène, un film français de Alain Cavalier sorti en 2009 ;
 Fous d'Irène, un film américain des Frères Farrelly sorti en 2000.

Théâtre 
 Irène (1778), une pièce de théâtre française de Voltaire

Musique 

 Goodnight, Irene, une chanson de Leadbelly

Toponymes

Irene, Gauteng, une petite ville de l'Afrique du Sud.

Baie Irène, dans Île d'Ellesmere, au Nunavik, .
Mont Irène, Kootenay Land District, en Colombie-Britannique.
Île Irène, île du lac St. Martin, Manitoba.
Lac Irène (rivière Opawica), un plan d'eau de Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), en Jamésie, au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
Mont Val-d'Irène, Sainte-Irène (Québec), MRC de La Matapédia, au Québec.
Réserve écologique Irène-Fournier, zone de préservation du territoire non organisé de Rivière-Bonjour, La Matanie, au Québec.
Rivière Irène (rivière Opawica), un affluent de la rivière Opawica, coulant dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), en Jamésie, au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
Sainte-Irène (Québec), une municipalité de la MRC de La Matapédia, au Québec.
Val-d'Irène, lieu non organisé de Sainte-Irène (Québec), MRC de La Matapédia, au Québec.

Irene (Dakota du Sud), une ville du Dakota du Sud.
Irene (Texas), un territoire non organisé, au Texas.
Irene (Virginie de l'Ouest), un territoire non organisé dans le Lincoln County, Virginie de l'Ouest.
Lac Irene, un petit lac dans le parc national de Rocky Mountain, au Colorado.
Lac Irene, un lac du Minnesota.

Rivière Irène (Nouvelle-Zélande), une rivière de la Nouvelle-Zélande, coulant dans Charles Sound, Fiordland.

Astronomie 
 (14) Irène, un astéroïde.

Météorologie 
 Irene, un ouragan de l'Atlantique nord de 1999.
 Irene, un ouragan de l'Atlantique nord de 2005.
 Irene, l'ouragan de l'Atlantique nord de 2011 qui a amené le retrait des listes futures de ce nom à la suite des importants dégâts et pertes de vie qu'il a engendrés.

Ornithologie 
 L'Irène vierge, un oiseau de l'écozone indomalaise.
 L'Irène à ventre bleu, un oiseau endémique des Philippines.

Transports 
 LIrène, un bateau utilisé par l'Église Morave pour le transport d'immigrants jusqu'aux colonies anglaises d'Amérique ;
 Le SS Irene, navire marchand britannique coulé lors de l'incident de l'Irene, en 1907 près de Hong-Kong.
 LIrene, est un ancien ketch britannique construit à Bridgwater en 1907.

Notes et références 

Prénom féminin